Midwest Airlines (ex Midwest Express) – compagnia aerea statunitense del passato
 Midwest Airlines – compagnia aerea egiziana del passato